peut désigner :
 Michel Arrivé (1936-2017), écrivain et linguiste français ;
 le Groupe Arrivé.